Societat Max Planck (del seu nom en alemany Max-Planck-Gesellschaft), xarxa d'instituts d'investigació d'Alemanya
 Milles per galó, mesura anglosaxona de consum de combustible en automoció vegeu consum (automoció)
 mpg també és el codi ISO 639-3 del marba, llengua parlada al Txad 
 .mpg extensió dels fitxers de l'estàndard MPEG-1